Cross Purposes е седемнадесети студиен албум на хевиметъл групата Black Sabbath, който е издаден на 31 януари 1994 г. от I.R.S. Records.

Информация 
Dehumanizer (1992) отбелязва събиране на състава на групата от Mob Rules (1981), но след края на турнето Рони Джеймс Дио и Вини Апис напускат. Те са заменени от Тони Мартин, който се завръща и барабаниста на Rainbow Боби Рондинели. Заснето е черно-бяло видео за песента „Hand That Rocks the Cradle“. Албумът заема 122-ро място в Билборд 200.

Състав 
 Тони Мартин – вокали
 Тони Айоми – китара
 Боби Рондинели – барабани
 Гийзър Бътлър – бас
 Джеф Николс – клавиши

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1994 година